Летаргія — хвороба.
 Летаргия — український мелодік-дез гурт.